Кадальсо () — многозначный термин.

 Топоним
 Кадальсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Кадальсо-де-лос-Видриос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.
Фамилия
 Кадальсо, Хосе — испанский поэт XVIII века.